Kołaczkowo ist Name dreier polnischer Orte:
 Kołaczkowo, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Großpolen
 Kołaczkowo (Witkowo), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Witkowo
 Kołaczkowo (Szubin) (Rensdorf), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Szubin